Les mots vanne et vannes peuvent faire référence à un certain nombre de sujets.

Le mot « Vanne » vient du mot gaulois « Veen ou Vehen » qui signifie « tourbière ». (Th. Boutiot, t. I, p. 52.)

Toponymes 
Vanne 
 Vanne est une commune française, située dans le département de la Haute-Saône.
 La Vanne est une rivière de Bourgogne et de Champagne-Ardenne, affluent de l'Yonne.
 La Vanne est une rivière de Normandie, affluent de la Sienne.
Le nom Vanne est également présent dans les noms des communes françaises suivantes :
Neuville-sur-Vanne
Villemaur-sur-Vanne
Saint-Benoist-sur-Vanne
Foissy-sur-Vanne
Pont-sur-Vanne
Theil-sur-Vanne
Vannes 
 Vannes est une commune française, située dans le Morbihan, en Bretagne.
Le nom Vannes est également présent dans les noms des communes françaises suivantes :
Pouy-sur-Vannes
Saulxures-lès-Vannes
Vannes-le-Châtel
Vannes-sur-Cosson

Patronyme 
 Vanne de Verdun, évêque, dit Saint Vanne.
 René Vannes (1888-1956), musicologue belge.

Nom commun 
 Une vanne est un dispositif permettant de moduler le débit d'un fluide.
 Une vanne automatique (ou vanne de régulation) est un organe relevant de la régulation industrielle des procédés physico-chimiques.
 Une vanne d'arrêt est un organe servant à ouvrir ou fermer complètement la section d'une conduite de fluide. 
 Une vanne EGR (ou RGE) est un dispositif utilisé dans la recirculation des gaz d'échappement. 
 Une vanne proportionnelle est un mécanisme qui s'appuie sur un effet statique pour réduire la pression d'un fluide en sortie de celle-ci. 
 Une vanne solaire est une vanne autorégulée par un capteur de luminosité. 
 Une vanne thermostatique est une vanne servant à faire varier le  débit d'un fluide en fonction de la température ambiante. 
 Une électrovanne (ou électrovalve) est une vanne commandée électriquement. 
 En langage familier, une vanne est une forme d'humour consistant en une remarque ou allusion désobligeante à l’adresse de quelqu’un. Selon le linguiste William Labov, vanner une personne est un rituel qui remplit une fonction identitaire : « c’est que la façon dont les vannes s’échangent et sont évaluées par le groupe suit un modèle rituel établi qui reflète des conventions et un savoir social en majeure partie étrangers aux membres des autres sous cultures ».
 Les eaux-vannes désignent des déchets organiques liquides, souvent d'origine humaine.
 La vanne désigne également le résidu du nettoyage des grains par le van.

Notes et références

Voir aussi 
  (sigles et homonymes)